Zaida Souza Costa (Bahia, 1958) é uma modelo e ex-miss brasileira.

Tornou-se a primeira mulher desse estado a ostentar o título de Miss Brasil Mundo.

Zaída foi eleita Miss Bahia em uma edição realizada em Feira de Santana.

No concurso de Miss Brasil, ficou em terceiro lugar e ganhou o direito de representar o país no Miss Mundo, onde não conseguiu classificação.

Misses do Brasil
Modelos da Bahia